Primera Divisió 2017/2018 var den 23:e säsongen av högstaligan i fotboll i Andorra. Ligan startade den 17 september 2017 och avslutades den 20 maj 2018. Titelförsvarande FC Santa Coloma tog sin femte raka mästartitel.

Tabeller

Grundserien

Poängtabell

Resultattabeller

Omgång 1–14

Omgång 15–21

Mästerskapsserien

Nedflyttningsserien

Källor
 Officiell hemsida (katalanska)
 Soccerway.com (engelska)

2017 i Andorra
2018 i Andorra
2017/2018
Fotbollssäsongen 2017/2018